Jammal ist der Familienname folgender Personen:

 Camill Jammal (* 1985), deutscher Schauspieler
 Elias Jammal (* 1954), deutsch-palästinensischer Hochschullehrer und Autor